Would I Lie to You – singolo degli Whitesnake del 1981
 Would I Lie to You? – singolo degli Eurythmics del 1985
 Would I Lie to You? – singolo dei Charles & Eddie del 1992